Gidar peut désigner :
 les Gidar, une population du Cameroun et du Tchad
 le gidar, une langue tchadique